Сокращение АЭС может означать:

 Атомная электростанция
 Атомно-эмиссионная спектроскопия
 Африканское экономическое сообщество
 Аэс, Карлос де — испанский художник.